Soyo – municipalità dell'Angola
 Soyo – piatto paraguaiano
 Soyo Group – produttore hardware statunitense